Grete Eliassen – ex sciatrice freestyle norvegese naturalizzata statunitense
 Petter Eliassen – fondista norvegese
 Wilhelm Eliassen – ex calciatore norvegese